Флиз:

 Флиз — коммуна во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны.
 Флиз — кантон во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны, департамент Арденны.
 Флиз, Доминик Пьер де ля (1787—1861) — этнограф, исследователь, художник, публицист, доктор медицины.